Лос Сериљос има више значења:

 Лос Сериљос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сериљос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику